Алёна Александровна Качоровская (10 января 1990 года) — российская дзюдоистка и самбистка, чемпионка и призёр чемпионатов России по дзюдо, призёр чемпионатов России по самбо, серебряный призёр чемпионата Европы по самбо, серебряный призёр Универсиады по дзюдо, мастер спорта России.

Карьера 
Тренируется в городе Волжский (Волгоградская область), личные тренеры — Опара А. И. и Стеганцев Ю. В. Занимается дзюдо, самбо и армрестлингом.

Спортивные результаты

Самбо 
 Юниорское первенство Европы 2007 года — ;
 Чемпионат России по самбо среди женщин 2007 года — ;
 Чемпионат России по самбо среди женщин 2008 года — ;
 Чемпионат России по самбо среди женщин 2009 года — ;
 Чемпионат Европы по самбо 2009 года — ;

Дзюдо 
 Чемпионат мира среди профсоюзов 2007 года — ;
 Чемпионат России по дзюдо 2008 года — ;
 Чемпионат России по дзюдо 2009 года — ;
 Чемпионат России по дзюдо 2012 года — ;
 Чемпионат России по дзюдо 2013 года — ;
 Чемпионат России по дзюдо 2015 года — ;
 Чемпионат России по дзюдо 2018 года — ;

Примечания

Ссылки 
 
 А.Качоровская на сайте Федерации дзюдо России
 
  
  

Самбисты России
Чемпионы России по дзюдо